Experimenta – mostra scientifica interattiva che si tiene a Torino  
Collezione Farnesina Experimenta – raccolta di opere d'arte contemporanea italiana esposta a Roma all'interno della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri